

Населені пункти та їхні частини
 Ружана — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ружана — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ружана — село в гміні Мерошув Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ружана — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки